Moussac puede referirse a: 

 Moussac, comuna francesa situada en Gard.
 Moussac, comuna francesa situada en Vienne.